Григорий Миргарифанович Шафигулин (род. 13 января 1985, Челябинск, СССР) — российский хоккеист, центральный нападающий.

Биография 
Родился 13 января 1985 года в Челябинске, там же начал заниматься хоккеем в «Мечеле».

В 2001—2006 годах играл за фарм-клуб ярославского «Локомотива». В 2002—2007 годах выступал за его основной состав; чемпион России 2003, бронзовый призёр 2005. Третий призёр чемпионата мира среди юниоров 2003; участник чемпионата мира среди молодёжи 2004; второй призёр чемпионата мира среди молодёжи 2005.

В 2007—2008 годах выступал за казанский «Ак Барс»; обладатель Континентального кубка 2008. В конце сезона 2008/2009 выступал за чеховский «Витязь». В сезоне 2009/2010 играл за нижегородское «Торпедо». С сезона 2010/2011 игрок московского «Динамо»; около семи месяцев восстанавливался после серьёзной травмы в конце декабря 2010 года.

21 июня 2016 года вернулся в московское «Динамо», подписав пробный контракт.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо».

Мастер спорта международного класса.

С 2018 года скаут команды НХЛ «Торонто Мейпл Лифс».

Статистика 
Клубная

Международная

Примечания 

Хоккейные нападающие
Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Динамо» Балашиха
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Амур»
Мастера спорта России международного класса
Задрафтованные ХК «Нэшвилл Предаторз»